Пьер Поль Деэрен (; ) — французский физиолог растений, ,  и  журнала «Annales agronomiques»; научный руководитель лауреата Нобелевской премии Анри Муассана. Член Французской академии наук.

Биография 

Пьер-Поль Деэрен родился 19 апреля 1830 года в I округе города Парижа.

Работал в родном городе ассистентом в Национальной консерватории искусств и ремесел, затем в возрасте 26 лет стал профессором в Лицее Шапталя. В 1856 году Деэрен получил степень доктора наук под руководством французского химика Эдмона Фреми. Позже он преподавал агрохимию в сельскохозяйственной школе в Гриньоне, а в 1880 году стал профессором физиологии растений в Музей естественной истории в Париже. 

Одновременно с основной деятельностью, Деэрен редактировал журнал «Annales agronomiques».

В 1887 году Пьер-Поль Деэрен был избран в члены Французской академии наук.

Известен главным образом своими работами по разложению органического вещества в почве при разных условиях; Деэрен установил факт потерь азота при анаэробном разложении органических веществ (подробнее см. ст. Денитрификация). 

Как физиолог растений, Деэрен также изучал поглощение углекислого газа растениями и влияние искусственного света, особенно ультрафиолетовых лучей, на растения и исследовал влияние севооборота на качество почвы.

Пьер Поль Деэрен скончался 7 декабря 1902 года в VIII округе французской столицы и был погребён на кладбище Пер-Лашез.

Заслуги Деэрена перед отечеством были отмечены орденом Почётного легиона.

В честь учёного был назван род растений .

Библиография 
 
 Cours de chimie agricole, Librairie Hachette, 1873.
 Évaporation de l'eau par les feuilles, La Nature, no 11, 16 août 1873.
 La Ferme de Rothamsted. MM. Lawes et Gilbert, Revue scientifique, no 34, 20 février 1875, no 39, 27 mars 1875, no 46, 15 mai 1875.
 La dernière campagne sucrière, Revue scientifique, 19 février 1876.
 Sur la respiration des racine, La Nature, no 183, 2 décembre 1876.
 La betterave à sucre, Revue scientifique, 12 mai 1877.
 Les engrais chimiques dans les années de sècheresse, La Nature, no 216, 21 juillet 1877.
 Annales agronomiques, G. Masson, 1875-1902.
 La production du blé aux États-Unis, La Nature, no 349, 7 février 1880, no 355, 20 mars 1880.
 Origine du carbone des végétaux, Revue scientifique, no 19, 6 novembre 1880, no 20, 13 novembre 1880, no 22, 27 novembre 1880, no 4, 22 janvier 1881, no 6, 5 février 1881.
 L'Association française (pour l'avancement des sciences) à Alger, Revue scientifique 21 mai 1881.
 Paul Thénard, Revue scientifique 15 novembre 1884.
 Culture rémunératrice du blé, La Nature, no 700, 30 octobre 1886 et no 701, 6 novembre 1886.
 La fabrication du fumier de ferme, La Science illustrée, no 25, 19 mai 1888.
 L'œuvre de Gay-Lussac, Revue scientifique, no 7, 16 août 1890.
 Emploi agricole des superphosphates, La Nature, no 914, 6 décembre 1890.
 Traité de chimie agricole. Développement des végétaux, terres arables, amendements et engrais Paris, Masson, 1892.
 Le fumier de ferme'', Revue scientifique, no 10, 2 septembre 1893.
 Les cases de végétation à la station agronomique de Grignon, La Nature, no 1023, 7 janvier 1893.
 La disette des fourrages en 1893, La Nature, no 1049, 8 juillet 1893, no 1050, 15 juillet 1893.
 Le blé et le foin en 1893, La Nature, no 1057, 2 septembre 1893.
 Les eaux de drainage en hiver, La Nature, no 1081, 17 février 1894.
 Le travail du sol et la nitrification, Revue scientifique, no 25, 22 juin 1895.
 La perméabilité de la terre, La Nature no 1182, 25 janvier 1896.
 Cultures dérobées d’automne, La Nature no 1373, 16 septembre 1899.
 Inoculation des sols destinés à porter des légumineuses, La Nature no 1500, 22 février 1902 et no 1517, 21 juin 1902.
 La culture du blé en France, Revue générale des sciences pures et appliquées — 30 août 1902.

Примечания

Литература 
 
 Dictionnaire de Biographie Francaise, Libraire Letouzey et Ane; 1933-1989, vol. 10, col 565-566.

Ссылки 
 The Athenæum // Google Books.

Физиологи растений
Члены Французской академии
Похороненные на кладбище Пер-Лашез